Swesda Perm bezeichnet:

 FK Swesda Perm, russischer Fußballverein
 Swesda 2005 Perm, russischer Frauenfußballverein